XVIII зимние Олимпийские игры проводились в японском городе Нагано в период с 7 по 22 февраля 1998 года. Другими кандидатами на проведение игр были итальянская Аоста, шведский Эстерсунд, испанская Хака, Солт-Лейк-Сити (США). По общему мнению, сложная победа (46:42 в последнем туре голосования) над Солт-Лейк-Сити досталась Нагано за счет «фактора Атланты» — то есть благодаря тому, что летние Олимпийские игры 1996 уже были отданы США.

Виды спорта 
В программу зимних Олимпийских игр 1998 года были включены соревнования по семи видам спорта, разделённым на 14 дисциплин. Всего было разыграно 68 комплектов наград:

1.  Биатлон (подробнее)
2.  Бобслей (подробнее)
3.  Кёрлинг (подробнее)
4. Коньковые виды спорта
  Конькобежный спорт (подробнее)
  Фигурное катание (подробнее)
  Шорт-трек (подробнее)

5. Лыжные виды спорта
  Горнолыжный спорт (подробнее)
  Лыжное двоеборье (подробнее)
  Лыжные гонки (подробнее)
  Прыжки на лыжах с трамплина (подробнее)
  Фристайл (подробнее)
  Сноуборд (подробнее)
6.  Санный спорт (подробнее)
7.  Хоккей с шайбой (подробнее)

Итоги Олимпийских игр

Участники 

В соревнованиях приняло участие рекордное количество спортивных делегаций из 72 стран.

В филателии

Ссылки 

 

Зимние Олимпийские игры 1998